Па́ркова ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Паркова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровську.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Дрогобичі.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Житомирі.
  Вулиця Паркова — вулиця в місті Золочеві Львівської області.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Калуші.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Києві.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Кропивницькому.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Луганську.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Луцьку.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Львові.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Одесі.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Полтаві.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Рівному.
 Вулиця Паркова — вулиця в місті Тернополі.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Сумах.
 У місті Харкові:
 Паркова вулиця — вулиця в Немишлянському районі.
 Паркова вулиця — вулиця в Основ'янському районі.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Хмельницькому.
 Паркова вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

 Паркова вулиця — колишня назва вулиці Миколи Негоди в Черкасах.

Вулиці